Amerikai Egyesült Államok
 Tieton, folyó Washington államban
 Tieton, város Washington államban